Charlot (personatge) popularitzat per Charles Chaplin (Londres, 1889 - Corsier-sur-Vevey, 1977), actor, compositor, productor i director de cinema 
 Charlot sobrenom de Carmelo Tusquellas Forcen (Barcelona, 1898 - 1967), torero català 
 Charlot (revista), revista infantil fundada el 1916